Unruhe steht für:

 medizinisch: ständige körperliche Aktivität oder Nervosität
 subjektiv: Beunruhigung oder Gefühl mangelnder Stille
 sozial:
 Unruhen (Pl.)
 Aufruhr
 Revolte
 Aufstand (Rebellion)

Unruhe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wilhelm von Unruhe-Bomst (1825–1894), preußischer Gutsherr und deutscher Politiker
 Johann Georg Unruhe (1724–1801), deutscher Kirchenmaler
 Jürgen Unruhe (* 1970), Landespolitiker (SPD) in Nordrhein-Westfalen
 Rudolph von Unruhe (1834–1892), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Unruh (Begriffsklärung)